Pano hace referencia a varios artículos:

Pueblo indígena
Pueblos pano, indígenas americanos;
Lenguas pano;
Lenguas pano-tacanas;

Lugares
Pano (Huesca), localidad en España;
Pano Aqil, localidad pakistaní;